Výraz Džóšú může znamenat:

 jeden z názvů starobylé japonské provincie Hitači (zapisovaný japonskými znaky 常州)
 jeden z názvů starobylé japonské provincie Kózuke (zapisovaný japonskými znaky 上州)